Beraea är ett släkte av nattsländor. Beraea ingår i familjen sandrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sandrörsnattsländor
Beraea